Der St. Joseph’s/Candler Savannah Challenger 2016 war ein Herren-Tennis-Sandplatzturnier in Savannah, USA. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2016 und fand vom 18. bis 24. April 2016 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 67 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 74 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 60 kB)

ATP Challenger Tour 2016
Tennisturnier in Savannah (Georgia)